Iuri Konstantinovitch Zaitsev (; 17 de janeiro de 1951, em Pobedino, oblast de Sacalina) é um ex-halterofilista da União Soviética.

Zaitsev ganhou ouro nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, que contou como Campeonato Mundial também, na categoria até 110 kg (pesado), com 385 kg no total combinado. Levantou 165 kg no arranque (4º) e 220 kg no arremesso (1º). O búlgaro Krastio Semerdjiev também consenguiu esse mesmo resultado (170+215), mas Zaitsev era mais leve. Zaitsev herdou a medalha de ouro após a constatação de doping do também búlgaro Valentin Khristov.

Zaitsev também ganhou medalha de bronze no Campeonato Mundial de 1974, prata no Campeonato Mundial e Europeu de 1977, que foram organizados como um único evento, e foi novamente campeão mundial em 1978 e finalmente campeão europeu em 1979.

Estabeleceu dois recordes mundiais no arremesso na categoria até 110 kg, que foram:
 235 kg, 1975 em Moscou
 238 kg, 1980 em Podolsk

Halterofilistas da União Soviética
Campeões olímpicos da União Soviética